Штефлер (кратер) () — ударний кратер на Місяці
 Йоган Штефлер (1452—1531) — німецький математик, астроном, астролог, священик.
Багатозначні терміни